Daniel Habrekorn (1946- ) : poète français ;
 Gaston Habrekorn (1866-1917) : poète, chansonnier, compositeur et dramaturge français.